Marie de Guise peut désigner :
 Marie de Guise (1515-1560), fille de Claude de Lorraine et d'Antoinette de Bourbon-Vendôme, femme de Jacques V d'Écosse, roi d'Écosse ;
 Marie de Guise (1615-1688), fille de Charles I et de Catherine de Joyeuse, duchesse de Guise et princesse de Joinville
Maison de Guise.
Homonymie dynastique